Corralillos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Corralillos, Veracruz, ort, Coatzintla, 
 Corralillo, Veracruz, ort, Platón Sánchez, 
 Corralillos, Guanajuato, ort, Victoria, 
 Corralillos, Jalisco, ort, Zapotlanejo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar